Fabiola de Mora y Aragón (Madrid, 11 de junio de 1928-Bruselas, 5 de diciembre de 2014) fue una aristócrata española, hija de los marqueses de Casa Riera que se convirtió en reina consorte de los belgas tras su matrimonio con el rey Balduino de Bélgica entre 1960 y 1993.

Biografía

Nacimiento 
Fabiola nació el 11 de junio de 1928 en el Palacio de Zurbano (Madrid), la entonces residencia de los marqueses de Casa Riera, actual sede del Ministerio de Fomento.

Familia 
Fabiola fue la cuarta de los siete hijos de Gonzalo de Mora y Fernández Riera y del Olmo, IV marqués de Casa Riera y II conde de Mora (1887-1957) y de Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, Barroeta-Aldamar y Elío, VIII marquesa de Casa Torres, XVIII vizcondesa de Baiguer, condesa de la Rosa de Abarca (entre otros títulos) (1892-1981).

Sus hermanos fueron: María de las Nieves, condesa de Sástago, Grande de España, marquesa de Aguilar, marquesa consorte de Monistrol de Noya, marquesa consorte de Peñalba y baronesa consorte de Beniparrell (1917-1985); Gonzalo, marqués de Casa Riera, marqués de Casa Torres, conde de Mora y vizconde de Baiguer (1919-2006); Ana María, duquesa de Lécera, Grande de España, duquesa de Bournonville, marquesa de Fuentehoyuelo, marquesa de las Torres, marquesa de consorte de Rupit, condesa consorte de Castellflorit, condesa consorte de Salinas, condesa consorte de Vallfogona, condesa consorte de Agrela y vizcondesa consorte de Alquerforadat (1921-2006); Jaime, caballero de la Orden de San Lázaro de Jerusalén (1925-1995), María Luz, duquesa de Medina de las Torres, Grande de España (1929-2011) y Alejandro, conde de la Rosa de Abarca (1923-2004). 

Sus padrinos de bautismo fueron su tío Fernando de Aragón, VIII marqués de Casa Torres, y la reina de España, Victoria Eugenia.

Estudios 
En 1931 con la proclamación de la II República, la familia se exilió por razones políticas a decisión de su padre, amigo personal de Alfonso XIII. Residieron en Francia, Italia y Suiza hasta el fin de la Guerra Civil. A su regreso a España, los Mora recuperaron y restauraron su palacio de Madrid que durante la guerra había funcionado como cuartel de Dolores Ibarruri, conocida como La Pasionaria.

Fue educada en los colegios de las Religiosas de la Asunción en Roma, París y Lausana, y, en Madrid, en el Liceo Alemán. Cursó, luego, la carrera de enfermería técnica de la Sanidad Militar en la escuela de Carabanchel en Madrid entre 1957 y 1958, y realizó prácticas en San Sebastián y en el Hospital Militar Gómez Ulla. En 1955, había publicado anónimamente un álbum de doce cuentos de hadas (Doce cuentos maravillosos) que alcanzaría la popularidad con su traducción al neerlandés en 1961 al punto de que uno de ellos («Los nenúfares indios») conseguiría su propia atracción en el parque temático Efteling (Países Bajos) en 1966.

Además del español, la reina Fabiola hablaba con fluidez francés, neerlandés, inglés, alemán e italiano.

Matrimonio y descendencia

Boda 
Contrajo matrimonio con el rey Balduino de Bélgica el 15 de diciembre de 1960 en la catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas y ese mismo día iniciaron su luna de miel en España, concretamente en Hornachuelos (Córdoba). 

La nueva reina consorte llevó un vestido creado por el diseñador español Cristóbal Balenciaga.

Hijos 
La pareja real no tuvo descendencia. La reina llegó a sufrir hasta cinco abortos involuntarios.

Fabiola habló abiertamente sobre estos abortos en el año 2008: "Usted sabe, yo misma perdí cinco hijos. Se aprende algo de esa experiencia. He tenido problemas con todos mis embarazos, pero ya sabe, al final creo que la vida es bella".

Reina de los Belgas 
Desde el momento de su boda, Fabiola se convirtió en reina de los Belgas. Fue la reina consorte de los belgas durante el reinado de su marido, Balduino.

Durante el reinado de su esposo Balduino, Fabiola de Bélgica recibió el tratamiento de Su Majestad Fabiola, reina de los Belgas. Tras la muerte de su esposo, su título cambió a Su Majestad la Reina Fabiola de Bélgica.

La reina Fabiola estuvo muy vinculada a su país natal, España, ya que desde siempre lo visitaba muy a menudo, teniendo un vínculo especial con Madrid, Guipúzcoa y Navarra. En esta última comunidad tenía un palacete en la localidad de Elío (Navarra), una de sus residencias de verano en España junto con la de Zarauz, en Guipúzcoa, cercana al municipio de Guetaria, de donde era originaria la familia de su tatarabuelo materno, Joaquín Francisco de Barroeta-Aldamar y Hurtado de Mendoza.

Fabiola poseía una residencia de verano llamada Villa Astrida en la localidad granadina de Playa Granada, Motril; precisamente allí falleció su esposo.

Reina viuda 
Balduino falleció el 31 de julio de 1993 en España y fue sucedido por su hermano menor Alberto II. 

Fabiola se trasladó del Palacio Real de Bruselas al castillo de Stuyvenberg y redujo sus apariciones públicas para no eclipsar a su concuñada, la reina Paola.

El 3 de octubre de 2009, fue recibida como dama divisera hijadalgo del Ilustre Solar de Tejada, la corporación nobiliaria más antigua de España, dado que Fabiola descendía, por línea materna, de varias generaciones de señores de Tejada, naturales de Aldeanueva de Cameros, en el siglo XVII.

Muerte

Falleció por causas naturales en su residencia, el Castillo de Stuyvenberg en Laeken. Los reyes Felipe y Matilde y los reyes eméritos Paola y Alberto visitaron la capilla ardiente instalada en el Palacio Real de Bruselas.

A su despedida final asistieron los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de España, la princesa Beatriz de los Países Bajos, los reyes  Harald V de Noruega (con su hermana Astrid), Margarita II de Dinamarca y Carlos XVI Gustavo de Suecia (con su esposa Silvia), así como el príncipe soberano Juan Adán II de Liechtenstein y el gran duque Enrique de Luxemburgo (con su esposa María Teresa), entre otros soberanos del resto del mundo, en un sencillo pero alegre funeral. De Europa no estuvieron representadas ni la Familia Real Británica ni la Familia Principesca de Mónaco.

Títulos y tratamientos 

 11 de junio de 1928 - 15 de diciembre de 1960: Doña Fabiola de Mora y Aragón.
 15 de diciembre de 1960 - 31 de julio de 1993: Su Majestad la Reina de los belgas.
 31 de julio de 1993 - 5 de diciembre de 2014: Su Majestad la reina Fabiola de Bélgica.

Distinciones honoríficas 

 Nacionales
  Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 22 de noviembre de 1960).
  Dama gran cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica, 15 de diciembre de 1960).
  Dama divisera hijadalgo del Ilustre Solar de Tejada (Reino de España, 3 de octubre de 2009).
  Dama del Real Estamento Militar del Principado de Gerona (Reino de España).
  Dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid (Reino de España).
 Extranjeras

  Dama gran cruz de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén ().
  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel (Casa de Braganza).
  Santa Cruz de la Orden Pontificia Pro Ecclesia et Pontifice [Por la Iglesia y por el papa] (Ciudad del Vaticano, 8 de junio de 1961).
  Medalla conmemorativa del 2500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14 de octubre de 1971).
  Dama gran cruz de la Orden de Cristo (República Portuguesa, 24 de agosto de 1982).

Ancestros

Enlaces externos 

 Sitio oficial de la Monarquía belga: Reina Fabiola
 Euskalnet

Referencias 

Nobles de la Comunidad de Madrid
Reinas consortes de Bélgica
Reinas viudas
Familia Real Belga
Orden de Cristo
Condecorados con la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Sepultados en la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Damas del Real Estamento Militar del Principado de Gerona
Damas del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
Nacidos en Madrid
Emigrantes españoles hacia Bélgica
Señores de Tejada